Plaats in Indonesië
 Kaligayam (Margasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Kaligayam (Talang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Kaligayam (Wedi), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java